Sollberger ist der Familienname folgender Personen:
 Harvey Sollberger (* 1938), US-amerikanischer Flötist, Komponist und Dirigent
 Jürg Sollberger (1940–2021), Schweizer Jurist und Forscher auf dem Gebiet Straf- und des Strafprozessrechts
 Marie Sollberger (1846–1917), schweizerische Pionierin der Blaukreuzbewegung
 Sandra Sollberger-Muff (* 1973), Schweizer Politikerin (SVP)

Siehe auch:
 Sullenberger